Matías Pérez (vliegenier), Portugees-Cubaans luchtvaartpionier
 Matías Pérez (wielrenner), Uruguayaans wielrenner
 Matías Pérez García, Argentijns voetballer
 Matías Omar Pérez, Uruguayaans voetballer